Le sigle de trois lettres PJL peut faire référence à :
 En politique - particulièrement en France, un projet de loi, déposé par le gouvernement,
 En informatique, au , une technologie développée par Hewlett-Packard.

Code